Алферовская (Александровская) волость — волость  2-го стана  Медынского уезда Калужской губернии, на западе уезда. Центр — деревня Алферово. Сейчас здесь находятся Износковский район Калужской области и Тёмкинский район Смоленской области.

Состав 
В 1913 году в неё входили населённые пункты (курсивом показаны бывшие):

 Алфёрово, деревня
 Безмина (Фёдоровская), деревня
 Бокори (Бокарово), деревня 
 Булгаково, деревня
 Бурково, деревня
 Гридинки (Гридинка), деревня
 Дубна, деревня, земская школа  — урочище на реке Дубенка
 Дубровка (Никольское), деревня
 Дехтярево, хутор
 Елизаветино (Остаповка), деревня
 Зажиморово, деревня
 Замятина, деревня 
 Ивановская, деревня, церковно-приходская школа
 Игнатьево, деревня
 Ильинское, деревня, земская школа
 Истра, деревня
 Коноплянка, деревня
 Кулешово, село, церковно-приходская школа
 Луково, деревня
 Лукошкино, деревня
 Павловское, село, церковно-приходская школа
 Пировка, хутор
 Прокопово, деревня
 Савинки, деревня, земская школа
 Савостьяново, деревня
 Собакино, деревня
 Сосновка, деревня
 Тишенка, деревня
 Тулизова, деревня
 Угрюмово, сельцо, земская школа
 Угрюмово, хутор
 Хопилово, деревня, земская школа
 Шейки, деревня
 Шибнево, деревня
 Юровка, деревня

Примечания 

Волости Медынского уезда